Каражелясков:

 Каражелясков, Стефан Константинович (псевдоним Карпенко, 1890—1938) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Каражеляскова, Юнона Ильинична (урождённая Фрейдман, по сцене Карева; 1933—2013) — советская театральная актриса и педагог, внучка С. К. Каражеляскова.